

30 сентября 

 Бадеян, Манвел Генрихович (65) — армянский политический деятель, депутат Национального собрания (1999—2003) .
 Вергелис, Олег Анатольевич (55) — украинский журналист, театральный критик .
 Вудс, Бен (47—48) — американский гитарист фламенко, композитор, создатель жанра музыки flametal .
  (69) — бельгийский театральный режиссёр .
 Зайцев, Юрий Константинович (71) — советский тяжелоатлет, двукратный чемпион мира (1976, 1978), заслуженный мастер спорта СССР (1976) .
 Катериничев, Алексей Викторович (48) — российский военный деятель, первый заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации (с 2022 года), участник российско-украинской войны, Герой России (2022, посмертно), погиб в результате ракетного обстрела .
  (93) — испанский баскский политический деятель, сооснователь организации ЭТА .
 Малышев, Вадим Александрович (84) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук (1973), профессор кафедры теории вероятностей мехмата МГУ (1992) .
 Матвиенко, Геннадий Григорьевич (75) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1989), директор ИОА СО РАН (1998—2017), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000) .
 Мышалов, Савелий Евсеевич (90) — российский спортивный врач, заслуженный врач Российской Федерации .
 Ольшанецкий, Александр Александрович (95) — советский и украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины (1997) .
  (45) — азербайджанский певец и композитор .
  (75) — венгерский гандболист, участник Олимпийских игр (1972) .
 Швечков, Василий Петрович (76) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (2005) .
 Walkie (27) — российский хип-хоп-исполнитель и баттл-рэпер; самоубийство .

29 сентября 

 Аршинел, Александру (83) — румынский режиссёр и актёр .
 Вен, Поль (92) — французский археолог и историк .
 Гиль, Мечислав (78) — польский профсоюзный деятель и политик, депутат Сейма (1989—1993), сенатор (2011—2015) .
 Корчинский, Сергей Анатольевич (59) — украинский и казахстанский боксёр, тренер сборных Украины и Казахстана, заслуженный тренер Украины .
  (62) — нидерландский футболист (ПСВ) .
 Петерс, Марибет (83) — американский юрист, директор Бюро авторского права США (1994—2010) .
  (80) — венесуэльский гидролог, член Национальной академии наук США (2010) .
  (92) — венгерская горнолыжница, участница Олимпийских игр (1952, 1956) .
 Хурхумал, Валентина Исмаиловна (84) — советская и абхазская художница, народный художник Абхазии .
  (97) — американский детский онколог .
 Янкус, Геннадий Андреевич (82) — советский и российский биолог и эколог, директор Баргузинского заповедника (1971—2011), заслуженный эколог Российской Федерации .

28 сентября 

  (77) — бразильский гитарист, певец, автор песен, аранжировщик и музыкальный продюсер .
 Больки, Бруно (82) — итальянский футболист и футбольный тренер 
 Брансдал, Торхильд (66) — норвежский политик, депутат Стортинга (2017—2021) .
 Дёлер, Рюдигер (74) — немецкий хирург-ортопед .
 Керпатенко, Юрий Леонидович (46) — украинский дирижёр и баянист. Главный дирижёр Херсонского музыкально-драматического театра им. Николая Кулиша; убит .
 Кулио (59) — американский рэпер .
  (82) — панамский баскетболист, участник Олимпийских игр (1968), бронзовый призёр Панамериканских игр (1967) .
 Мангат, Амар Сингх (87) — кенийский игрок в хоккей на траве, участник Олимпийских игр (1964) .
  (90)— индийский политик, депутат Лок сабхи (1980—1989, 1998—1999) .
 Свешников, Валентин Дмитриевич (74) — советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, академик РАХ (2013) .
 Симиджиу Вендреша, Ганимет (88) — албанская балерина, солистка балета Театра оперы и балета Албании .
 Сукуев, Виталий Владимирович (43) — российский офицер, полковник ВДВ, участник российско-украинской войны, Герой России (2022, посмертно); погиб в бою .
 Такэмура, Масаёси (88) — японский политик, член Палаты представителей (1986—2000), министр финансов (1994—1996) .
 Таций, Василий Яковлевич (82) — советский и украинский правовед, ректор НЮАУ (1987—2020), академик (1993) и президент (1993—2016) НАПрНУ, академик НАНУ (1997), Герой Украины (2004), полный кавалер ордена князя Ярослава Мудрого .
 Эскобар, Гэвин (31) — американский футболист; несчастный случай .

27 сентября 

  (79) — камерунский государственный деятель, министр юстиции (2001—2011) .
 Ариёси, Митио (87) — японский профессиональный игрок в сёги .
 Арнаутович, Златан (68) — югославский футболист, защитник .
 Барамидзе, Автандил Михайлович (65) — российский футбольный тренер, заслуженный тренер России .
 Биндер, Курт (78) — австрийский физик-теоретик, доктор наук, профессор .
 Ван дер Бейл, Анне (94) — нидерландский христианский миссионер, основатель Open Doors (1955) .
 Герра Тулена, Хулио Сесар (89) — колумбийский хирург и политик, депутат Палаты представителей (1991—1994), сенатор (1994—2002), председатель Сената (1995—1996) .
 Гинзбург, Лев Григорьевич (91) — советский и российский музыковед и музыкальный критик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, сын Г. Р. Гинзбурга .
 Джонс, Рональд Уинтроп (91) — американский экономист, автор теоремы Самуэльсона — Джонса .
 Камал, Джамал (84) — узбекский поэт, народный поэт Узбекистана (1992) .
  (80) — гвинейский политик, председатель Национального собрания (2014—2020) .
 Львовский, Фёдор Александрович (80) — советский и российский художник декоративного искусства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004), почётный член РАХ (2019) .
 Моисеев, Борис Михайлович (68) — советский и российский эстрадный певец, танцовщик, хореограф, заслуженный артист Российской Федерации (2006) .
  (75) — испанский футболист, вратарь «Атлетико Мадрид» (1967—1979) .
 Томашевский, Владислав Трофимович (93) — советский и российский учёный в области военного кораблестроения, лауреат премии Совета Министров СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР .
 Ферфрид Гогенцоллерн (79) — немецкий аристократ, представитель династии Гогенцоллерн-Зигмаринген, автогонщик .
  (95) — американская актриса, писательница, сценарист и драматург .

26 сентября 

 Аль-Кардави, Юсуф (96) — арабский исламский богослов .
 Бекстрём, Анника (94) — шведский переводчик и прозаик .
 Габай, Владимир Бенцианович (75) — советский и американский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр .
 Кушнарёв, Леонид Никитович (85) — советский и российский государственный и политический деятель, народный депутат РСФСР / России (1990—1993) .
  (49) — американская горнолыжница и альпинистка, чемпионка Европы по экстремальным лыжным гонкам среди женщин (1996); несчастный случай .
  (68) — суринамский государственный деятель, министр социальных дел и жилищного строительства (2017—2019) .
  (72) — американский политик, член Палаты представителей (1995—2010) .
  (94) — датский писатель .
 Стернин, Александр Иосифович (70) — российский фотохудожник, почётный член РАХ (2015) .
  (84) — британо-американская актриса .
  (97) — итальянский политик, член Палаты депутатов (1983—1987) .

25 сентября 

 Варламов, Игорь Валентинович (51) — советский и российский футболист .
  (87) — американская актриса .
 Гительзон, Иосиф Исаевич (94) — советский и российский биофизик, директор Института биофизики СО АН СССР / РАН (1984—1996), академик РАН (1991; академик АН СССР с 1990) .
 Данильченко, Николай Иванович (23) — российский военнослужащий, лейтенант, командир танкового взвода, участник российско-украинской войны, Герой Российской Федерации (2022, посмертно); погиб в бою .
 Дрез, Жак (93) — бельгийский экономист .
 Елагина, Елена Владимировна (73) — советский и российский художник-концептуалист, почётный член РАХ .
 Журавко, Алексей Валерьевич (48) — украинский политический деятель, депутат Верховной рады (2006—2012); погиб в результате ракетного обстрела .
  (74) — южнокорейский писатель .
 Кирток, Николай Наумович (101) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза (1945) .
 Попов, Анатолий Владимирович (66) — советский игрок в хоккей с мячом, серебряный призёр чемпионата мира (1983) .
  (93) — чилийский футболист и футбольный тренер .
  (51) — югославский футболист, сербский тренер, игрок национальной сборной .
  (87) — итальянский политический деятель, депутат Парламента (1983—1986, 1990), сенатор (1987—1990) .
 Флорио, Джеймс (85) — американский политик и государственный деятель, губернатор Нью-Джерси (1990—1994), член Палаты представителей (1975—1990) .
 Чимишкян, Рафаэль Аркадьевич (93) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1952), двукратный чемпион мира (1954, 1955), заслуженный мастер спорта СССР (1952) .
 Шишков, Евгений Петрович — российский художник и скульптор .

24 сентября 

  (71) — канадский политик, депутат Парламента (1979—2008) .
  (47) — северомакедонский гандбольный тренер .
 Дэвидсон, Крис (45) — австралийский профессиональный сёрфер; убийство .
 Кушнарёв, Леонид Никитович (85) — советский политик, народный депутат РСФСР/России (1990—1993) .
 Литвин, Константин Николаевич (69) — российский художник по стеклу, заслуженный художник Российской Федерации (2010) .
 Лялько, Вадим Иванович (91) — украинский учёный в области аэрокосмических исследований и гидрогеолог, академик НАНУ (2010) .
 Нативидад, Киттен (74) — мексикано-американская актриса и танцовщица .
 Остин, Хадсон (84) — гренадский политический и военный деятель .
 Первушин, Павел Владимирович (75) — советский тяжелоатлет, чемпион мира (1973), Европы (1973) и СССР (1973), заслуженный мастер спорта СССР (1973) .
 Сандерс, Фэроу (81) — американский джазовый музыкант .
 Сенюшкин, Валентин Григорьевич (85) — советский хоккеист (ЦСКА), восьмикратный чемпион СССР .
  (69) — иранский актёр, лауреат фестиваля «Фаджр»	(1995) .
  (71) — французский политик, депутат Национального собрания (2007—2017) .

23 сентября 

 Амартей, Принс (78) — ганский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр (1972) .
  (97) — аргентинский киноактёр .
  (98) — тайский политический деятель, председатель Палаты представителей (1992—1995) .
 Ворона, Валерий Михайлович (82) — украинский социолог, директор Института социологии НАНУ (1992—2021), академик НАНУ (2006) .
  (98) — немецкий нейрофизиолог, иностранный член РАМН (1995—2014), иностранный член РАН (2014) .
 Добродеев, Борис Тихонович (95) — советский и российский сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1985), отец Олега и Дмитрия Добродеевых .
 Карпов, Игорь Петрович (70) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор .
 Краснопольский, Владимир Аркадьевич (89) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР (1983) .
  (95) — турецкий композитор .
 Печка, Францишек (94) — польский актёр .
 Пророкова, Елена Юрьевна (74) — советский и российский режиссёр, художник и сценарист мультипликационного кино .
 Рунов, Владимир Викторович (85) — советский и российский журналист .
 Смирнова, Маргарита Андреевна (95) — русская детская писательница .
  (86) — суринамский государственный деятель, министр сельского хозяйства, животноводства и рыболовства (1973—1977), министр социальных дел и жилищного строительства (1988—1990, 1991—1996) .
 Флетчер, Луиза (88) — американская актриса, лауреат премии «Оскар» (1976) .
  (82) — итальянский футболист («Милан», «Лацио») .
  (88) — китайский учёный в области вычислительной механики и гражданского строительства, член Китайской академии наук (1999) .
  (69) — британский политик, депутат Парламента (2001—2015) .

22 сентября 

  (80) — венгерский гимнаст, участник Олимпийских игр (1964, 1968) .
 Бесов, Дмитрий Николаевич (98) — советский и российский детский футбольный тренер .
 Блинкен, Дональд (96) — американский дипломат и предприниматель, посол в Венгрии (1994—1997), отец Энтони Блинкена .
  (87) — французский писатель и журналист .
 Горбунов, Игорь Алексеевич (81) — советский и российский государственный и партийный деятель, первый секретарь Башкирского обкома КПСС (1990—1991) .
  (99) — китайский детский писатель и переводчик .
  (56) — немецкий политический деятель, депутат Бундестага (с 2021 года) .
 Мантел, Хилари (70) — английская писательница, двукратный лауреат Букеровской премии (2009, 2012) .
 Пшеничнова, Надежда Николаевна (92) — советский и российский диалектолог, доктор филологических наук (1994), сотрудник Института русского языка РАН .
  (83) — мексиканский кинорежиссёр .
  (90) — пакистанский дипломат, секретарь министерства иностранных дел Пакистана (1988—1989) .
 Чебаненко, Александра Васильевна (105) — российская долгожительница .
 Юров, Вячеслав Лукич (83) — советский и украинский государственный деятель, председатель Симферопольского горисполкома (1989—1990) и горсовета (1990—1993), заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым (1993—1994) .

21 сентября 
  (94) — итальянская актриса .
 Барабанер, Ханон Зеликович (89) — советский и эстонский инженер и экономист .
  (88) — венгерская гимнастка, олимпийская чемпионка (1956) .
  (89) — немецкий математик, действительный член Баварской академии наук (1991) .
 Геращенко, Анатолий Николаевич (72) — российский учёный, доктор технических наук (2001), профессор (2003), ректор МАИ (2007—2015); несчастный случай .
 Ланда, Полина Соломоновна (91) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1972), профессор кафедры акустики физфака МГУ .
  (81) — малайзийский государственный деятель, министр сельского развития, кооперативов и предпринимательства (1984—1986, главный министр Малакки (1978—1982), депутат Парламента (1982—1990) .
  (89) — ливанский католический маронитский прелат, епископ Батруна (1999—2011) .
  (87) — испанский католический прелат, епископ Кадиса и Сеуты (1993—2011) .
  (66) — американский барабанщик, композитор и продюсер (The Feelies) .

20 сентября 

 Алкаев, Олег Леонидович (69) — деятель советской и белорусской пенитенциарной системы, политический эмигрант .
  (94) — французский футболист .
 Владющенков, Виктор Михайлович (70) — советский и российский футболист .
 Могильников, Андрей Андреевич (33) — российский игрок в хоккей с мячом .
 Нагин, Алексей Юрьевич (41) — российский военный, член ЧВК Вагнер, участник российско-украинской войны, Герой России (2022, посмертно); погиб в бою .
 Неменман, Марк Ефимович (85) — советский учёный в области программирования .
  (56) — британский дипломат, посол в Таджикистане (2012—2015) и в Киргизии (2015—2019) .
 Пускепалис, Сергей Витауто (56) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, политический деятель; ДТП .
 Роньони, Вирджинио (98) — итальянский государственный деятель, министр внутренних дел (1978—1983), юстиции (1986—1987) и обороны (1990—1992) .
  (84) — китайский государственный деятель, губернатор Сычуаня (1996—1999) .
  (92) — ливанский католический маронитский прелат, епископ Сидона (1996—2005) .
  (85) — немецкий театральный режиссёр .

19 сентября 

 Беренс, Клаус (81) — немецкий спортсмен (академическая гребля), серебряный призёр Олимпийских игр (1964), чемпион мира (1962) .
 Бридака, Лия (90) — латышская поэтесса .
 Врона, Александер (82)) — польский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник, игрок национальной сборной, участник летних Олимпийских игр (1072) .
 Голубев, Владимир Евгеньевич (72) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер .
  (100) — американский метеоролог, разработавший метод Дворжака для изучения тропических циклонов .
 Иоанн (Стинка) (87) — архиерей Украинской православной церкви Канады на покое .
 Карпова, Елена Алексеевна (62) — советский и российский музыкальный редактор и продюсер .
  (84) — польский пианист, дирижёр и композитор .
 Машкауцан, Шабса Менделевич (98) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
 Пак Ён Ир (56) — северокорейский политик, председатель ЦК Социал-демократический партии Кореи и заместитель председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР (с 2019 года) .
  (84) — австрийский композитор .
  (91) — американский католический прелат, архиепископ Галвестона — Хьюстона (1985—2006) .
  (92) — польский органист и композитор .

18 сентября 

 Горельников, Яков Вениаминович (74) — советский и казахстанский актёр, театральный и общественный деятель, заслуженный деятель Казахстана .
 Дагыстанлы, Мустафа (91) — турецкий борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион (1956, 1960), трёхкратный чемпион мира (1954, 1957, 1959) .
  (82) — греческая актриса .
 Кусьмерская, Илона (74) — польская актриса .
 Миодушевский, Владимир Георгиевич (75) — советский и российский режиссёр-кукольник, заслуженный артист Российской Федерации (2006) .
  (103) — панамский демограф, социолог и статистик .
  (82) — японский композитор .
  (89) — аргентинский юрист и политик, член Палаты депутатов (1993—2005) .
 Саркыншаков, Аби Саркыншакович (88) — советский и казахстанский хозяйственный деятель, начальник Павлодарского отделения Целинной железной дороги (1974—1996) .
 Уткин, Вадим Иванович (84) — советский, российский и американский учёный в области систем управления .
 Хаэцни, Эльяким (96) — израильский политический деятель, депутат Кнессета (1988—1992) .
 Холоньяк, Ник (93) — американский инженер и изобретатель, член Национальной академии наук США (1984), иностранный член РАН (1999) .
  (34) — швейцарский футболист .
 Эспмарк, Челль (92) — шведский писатель и литературовед, член Шведской академии (1981) .

17 сентября 

 Вагнер, Бертиль Бертильевич (81) — советский и российский геолог, писатель, краевед .
  (87) — индийский политик, депутат Лок сабхи (1980—2014) .
 Масленников, Игорь Фёдорович (90) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер, народный артист РСФСР (1987) .
  (81) — чешский архитектор .
  (76) — итальянский политический деятель, сенатор (1992—2006), депутат Европарламента (2008—2009) .
 Пономарёв, Александр Никитович (69) — российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации (2010) .
  (81) — австралийский изобретатель и кинооператор, создавший объектив Фрейзера .
 Храбн Йокюльссон (56) — исландский писатель, журналист, политик, депутат Альтинга (1995) .
 Шмидт, Мартен (92) — нидерландско-американский астроном, член Национальной академии наук США (1978) .

16 сентября 

 Амини, Махса (22) — иранская женщина, которая была арестована и подвергнута пыткам за то, что она не носила хиджаб должным образом .
 Аморозо Фильо, Жозе (84) — бразильский футболист .
 Белодубровский, Марк Ефимович (81) — советский и российский композитор, заслуженный работник культуры РСФСР (1984) .
 Блох, Марк Яковлевич (98) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук (1978), профессор МПГУ (1979) .
  (87) — эфиопский футболист, игрок национальной сборной .
 Горенко, Сергей Сергеевич (40) — генеральный прокурор ЛНР (с 2019 года); погиб при взрыве .
  (59) — итальянский политик, член Палаты депутатов (1994—2001) .
 Пекшен, Халук (61) — турецкий политик, депутат Великого национального собрания (2015—2018) .
 Родионов, Михаил Кузьмич (85) — украинский учёный в области микроэлектроники и политик, народный депутат Украины (2002—2006) .
 Хаснат, Абул (82) — бангладешский политик и государственный деятель, депутат Национальной ассамблеи (1990), министр жилищного строительства и общественных работ (1981—1982, 1990) .
  (66) — американская актриса и певица .
  (89) — британский легкоатлет, чемпион Европы в беге на 1500 метров (1958) .

15 сентября 

  (65) — валлийский регбист .
  (86) — малайзийский политик и государственный деятель, министр труда (1979—1989, 1995—2008), депутат Парламента (1974—2008) .
 Крипке, Сол (81) — американский философ и логик .
  (85) — украинская оперная певица (колоратурное сопрано), народная артистка Украины (2021) .
  (97) — аргентинская актриса .
  (74) — итальянский католический прелат, епископ Турси-Лагонегро (2000—2015), архиепископ Козенца-Бизиньяно (с 2015 года) .
 Пляйтген, Фриц (84) — немецкий журналист, директор Westdeutscher Rundfunk (1995—2007), президент Европейского вещательного союза (2006—2008) .
  (80) — югославский и словенский киноактёр .
 Рябинский, Владимир Иванович (82) — приднестровский политический деятель .
 Смирнов, Анатолий Алексеевич (80) — советский и российский государственный деятель, председатель Йошкар-Олинского горисполкома (1981—1987) .
  (93) — немецкий дирижёр .
  (74) — венгерский историк, англо-американист, действительный член Венгерской академии наук (2019) .
  (85) — советский и литовский актёр, заслуженный артист Литовской ССР (1987) .

14 сентября 

 Бондаренко, Михаил Григорьевич (73) — советский и белорусский государственный деятель, председатель Бобруйского горисполкома (2000—2006) .
 Витнер, Мария (85) — венгерский общественный и политический деятель, депутат Государственного собрания (2006—2014) .
 Гуськова, Татьяна Анатольевна (81) — советский и российский учёный в области токсикологии лекарственных средств, член-корреспондент РАМН (1999—2014), член-корреспондент РАН (2014) .
  (86) — новозеландский профсоюзный деятель, председатель Совета профсоюзов Новой Зеландии (1984—1999) .
 Назарова, Татьяна Борисовна (80) — советская и российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (1999) .
 Ондо, Мариано (23) — футболист Экваториальной Гвинеи, игрок национальной сборной (с 2017 года) .
 Пандермалис, Димитриос (82) — греческий археолог, профессор Университета Аристотеля в Салониках .
 Папас, Ирен (96) — греческая актриса и певица .
  (79) — аргентинский велогонщик, участник Олимпийских игр (1964) .
  (82) — американский певец и автор песен .
 Сильва, Генри (95) — американский актёр .
 Сунгоркин, Владимир Николаевич (68) — советский и российский журналист, главный редактор газеты «Комсомольская правда» (c 1997 года), заслуженный журналист Российской Федерации .
 Ханов, Геннадий Александрович (85) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации .
  (83) — бангладешский политический деятель, депутат Национальной ассамблеи (1991—1995), заместитель премьер-министра (1987—1990) .
 Чапо, Геза (71) — венгерский гребец на байдарках, многократный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр (1972, 1976) .
 Швецов, Михаил Фёдорович (70) — советский и российский работник культуры, профессор ВГИИ, заслуженный артист Российской Федерации (1995) .

13 сентября 

 Аккавальо, Орасио (87) — аргентинский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии ВБА (WBA) и ВБC (WBC) (1966—1968) .
 Бояринов, Владимир Георгиевич (74) — советский и российский поэт .
 Гогач, Мечислав (95) — польский философ и публицист .
 Годар, Жан-Люк (91) — франко-швейцарский кинорежиссёр и сценарист; эвтаназия .
 Гужель, Анатолий Моисеевич (100) — молдавский поэт, эссеист, публицист и переводчик .
  (87) — греческий актёр, режиссёр и политик, депутат Парламента (2007—2012) .
  (92) — греческий политик, депутат Парламента (1964—1967) .
 Кесвик, Тесса (79) — британский политолог, ректор Бакингемского университета (2014—2020) .
  (80) — югославский и сербский композитор .
 Кудряшов, Олег Александрович (90) — советский и российский художник .
  (81) — польский социолог, сенатор (2001—2005) .
  (72) — алжирский футболист и тренер, игрок и тренер национальной сборной .
 Стар, Кеннет (76) — американский юрист, независимый прокурор, федеральный судья .

12 сентября 

 Галеев, Альберт Абубакирович (81) — советский и российский физик, директор ИКИ РАН (1988—2002), академик РАН (1992) .
 Гомиашвили, Михаил Арчилович (61) — грузинский и российский актёр, сын Арчила Гомиашвили .
 Зембаля, Марек (82) — польский иммунолог, действительный член Польской академии наук (2010) .
  (87) — американский джазовый пианист, трёхкратный лауреат премии «Грэмми» (1966, 1967, 1974) .
 Пианка, Эрик (83) — американский герпетолог и эволюционный эколог .
 Филимонов, Вадим Донатович (91) — советский и российский криминолог, доктор юридических наук, профессор, депутат Государственной думы (1993—1999) .
  (79) — норвежский политик, депутат Стортинга (1997—2009) .
  (47) — украинский артист, солист балета Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины (2013), участник российско-украинской войны; погиб в бою .
  (60) — литовский дипломат, посол в Канаде (2000—2002), в России (2002—2008), в Армении (2003—2008) .
 PnB Rock (30) — американский рэпер; убийство .

11 сентября 

 Дегрут, Майкл (89) — канадский предприниматель .
  (68) — американский математик .
 Коротков, Виталий Викторович (94) — советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки, курировавший работу Хайнца Фельфе  .
 Мариас, Хавьер (70) — испанский писатель, переводчик, журналист .
 Мухаммад Али Шамсутдин (79) — ливанский поэт .
 О’Мэлли, Джон (95) — американский историк, член Американской академии искусств и наук (1995) и Американского философского общества (1997) .
 Петина, Надежда Гавриловна (89) — советский и российский скульптор, заслуженный художник РСФСР (1974) .
 Таннер, Ален (92) — швейцарский кинорежиссёр, сценарист и продюсер .
 Теодору, Элиас (34) — канадский боец смешанного стиля .
 Хидишан, Флорин (40) — румынский футболист .
  (87) — бангладешский политик, депутат Национальной ассамблеи (с 2008 года) .

10 сентября 

 Булсма, Менно (61) — нидерландский конькобежец, чемпион мира по шорт-треку (1986) .
  (96) — финский политик, депутат Парламента (1962—1975) .
  (90) — британский гимнаст, участник летних Олимпийских игр в Токио (1960) .
  (51) — американский художник комиксов .
  (71) — немецкий политик, депутат Бундестага (1990—1994, 1998—2002, 2005—2013) .
 Кляйн, Уильям (96) — французский фотограф и кинорежиссёр .
 Лал, Брадж Баси (101) — индийский археолог, генеральный директор Археологического управления Индии (1968—1972) .
 Таныгин, Владимир Андреевич (72) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (2016) .
 Чаплыгин, Пётр Иванович (82) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации (2001) .
 Штирлин, Анри (94) — швейцарский историк архитектуры и искусства, фотограф и журналист .

9 сентября 

  (61) — французская певица и автор песен .
  (70) — советский и молдавский историк .
 Вышегородцев, Владимир Иванович (72) — советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник Российской Федерации (2013) .
  (90) — американский актёр .
  (96) — бразильский архитектор .
  (67) — сербский колопроктолог, академик САНУ (2018) .
 Миллер, Марк (97) — американский актёр и сценарист .
 Мухтаров, Шамиль Джаватович (69) — российский авиаконструктор .
  (70) — швейцарский государственный деятель, мэр Женевы (1999—2000, 2004—2005) .
  (92) — американский архитектор, член Американской академии искусств и наук (2002) и Американской академии искусств и литературы (2005) .
  (81) — американский барабанщик (Gilgamesh) .
  (70) — американская скрипачка, концертмейстер и педагог .

8 сентября 

 Борст, Ганс Георг (94) — немецкий кардиохирург .
  (85) — американский музыкант и автор песен .
 Гершкович, Яков Петрович (69) — украинский археолог и историк, доктор исторических наук (2017) .
  (70) — чехословацкий и словацкий юрист, судья Конституционного суда Словакии (1997—2016), статс-секретарь Министерства юстиции Словакии .
 Довгалюк, Вера Алексеевна (91) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда  (о смерти стало известно в этот день).
 Елизавета II (96) — королева Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества, глава Содружества Наций (с 1952 года) .
 Зайцев, Вячеслав Иванович (82) — советский фигурист и спортивный функционер, генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (2002—2006) .
 Кантарини, Тереза (110) — итальянская неверифицированная супердолгожительница .
  (80) — датский боксёр, участник Олимпийских игр (1960, 1964) .
  (76) — шведский актёр, режиссёр и кинопродюсер .
 Полынников, Александр Николаевич (81) — советский и российский кинооператор, сценарист, продюсер и кинорежиссёр, лауреат Государственной премии СССР (1982) .
 Сингх, Камал Нарайн (95) — индийский юрист, главный судья Верховного суда Индии (1991) .
 Янсенс, Анна Цецилия (54) — нидерландский эпидемиолог .

7 сентября 

  (74) — боснийский политический деятель .
  (71) — американская журналистка, лауреат премии Джорджа Полка (2004) .
 Дзанагов, Заурбек Черменович (66) — советский и российский скульптор .
  (86) — бангладешский юрист, судья Верховного суда Бангладеш (1994—2007) .
 Луз, Вилли (55) — новозеландский и тонганский регбист .
  (82) — итальянский футболист .
 Макки, Лэнс (52) — американский погонщик собак, многократный победитель гонок на собачьих упряжках .
 Меновщикова, Нина Ивановна (88) — советская балерина и педагог, народная артистка СССР (1973) .
 Молотай, Анатолий Николаевич (84) — советский футболист и футбольный тренер .
 Поляков, Валерий Владимирович (80) — советский и российский космонавт, лётчик-космонавт СССР (1989), Герой Советского Союза (1989), Герой Российской Федерации (1995) .
  (78) — американская певица, изобретательница скранча .
 Схрейверс, Пит (75) — нидерландский футболист и тренер .
  (64) — венгерский кинорежиссёр-документалист и журналист, депутат Парламента (2014—2018) .
 Хант, Марша (104) — американская актриса .
 Шипански, Дагмар (79) — немецкий физик и политический деятель .
  (82) — американский журналист, главный ведущий новостей на телеканале CNN (1980—2001) .

6 сентября 

 Андрианова, Ольга Александровна (70) — российский тренер по кёрлингу, заслуженный тренер России .
  (82) — итальянский экономист и политик, член Палаты депутатов Италии (1996—2001) .
  (80) — советский и украинский актёр, заслуженный артист Украины (2008) .
 Герман (Свайко) (90) — иерарх ПЦА, архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады (2002—2008) .
 Жакен, Жюст (82) — французский режиссёр, фотограф и скульптор .
  (104) — советская и латвийская актриса, заслуженная артистка Латвийской ССР (1967) .
 Корягина, Татьяна Ивановна (79) — советский и российский политический деятель и экономист, народный депутат РСФСР / России (1990—1993) .
  (73) — польский актёр .
  (80) — американский аналитик Агентства национальной безопасности, осужденный в 1986 году за шпионаж в пользу Советского Союза и продажу секретов (Операция Ivy Bells) .
  (73) — мадагаскарский католический прелат, епископ Ихози (1999—2009), епископ Анцирабе (с 2009 года) .
  (91) — аргентинская журналистка и правозащитник .
  (83) — румынская актриса .
 Сковородников, Александр Петрович (92) — советский и российский языковед, доктор филологических наук (1983), профессор СФУ .
  (90) — нидерландский архитектор и политик, сенатор (1991—1995) .
  (82) — вьетнамская актриса .
  (92) — немецкий писатель .
  (90) — американский философ .
  (94) — венгерский экономист, действительный член Венгерской академии наук (1993) .

5 сентября 

  (68) — бангладешский политик, депутат Национальной ассамблеи (2008—2014) .
  (90) — ирландская писательница, драматург и поэт .
 Богданов, Роман Александрович (27) — казахстанский футболист; несчастный случай .
 Гончарова, Марианна Борисовна (65) — украинская русскоязычная писательница .
  (99) — немецкий физик, пионер полупроводниковой промышленности .
 Исрапилова, Космина Мугутдиновна (60) — лакская поэтесса и писательница, народный поэт Дагестана (2016) .
  (77) — китайский материаловед, член Китайской инженерной академии (2015) .
  (96) — китайский лексикограф и политик, член Всекитайского собрания народных представителей (1988—1998) .
  (92) — американский политический деятель, мэр Нового Орлеана (1970—1978), министр жилищного строительства и городского развития (1979—1981) .
  (96) — австралийская танцовщица, хореограф, режиссёр и педагог, австралийский пионер современного танца .
 Малышев, Юрий Николаевич (83) — советский и российский учёный в области горнодобывающей промышленности, директор (2010—2015) и президент (с 2015 года) ГГМ РАН, академик РАН (2011) .
  (74) — швейцарская писательница .
 Мирумян, Карлен Артаваздович (70) — армянский историк философии, доктор философских наук (1994), профессор (1995) .
 Осипов, Анатолий Анатольевич (81) — советский спортсмен-парашютист, победитель и призёр первенств мира и СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1973) .
 Фогт, Ларс (51) — немецкий пианист и дирижёр .
 Хэнбери-Трейси, Мерлин, 7-й барон Садли (83) — британский аристократ, член Палаты лордов (1960—1999) .
  (99) — немецкая писательница .
 Якубов, Виктор Владимирович (90) — советский спортсмен-гиревик .

4 сентября 

  (87) — сирийский пластический художник .
 Беленький, Марьян Давидович (72) — советский и израильский писатель-сатирик .
  (92) — югославский и хорватский композитор и дирижёр .
  — французский баскетболист, игрок национальной сборной .
 Гольдман, Ален (90) — французский раввин, главный раввин Парижа (1981—1994), великий офицер Ордена Почётного легиона (2012) .
  (80) — чилийский политический деятель, член Палаты депутатов (с 2002), мэр Винья-дель-Мара (1992—1994, 1996—2000) .
  (84) — польский эстрадный певец, композитор, автор песен .
 Лагутин, Борис Николаевич (84) — советский боксёр, двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968), заслуженный мастер спорта СССР (1963) .
  (54) — индийский бизнесмен, председатель совета директоров Tata Group (2012—2016); ДТП .
  (83) — американский художник и музыкант, лауреат премии «Грэмми» (2008) .
  (96) — датский политик, министр внутренних дел (1997—2000) .
 Страуб, Питер (79) — американский писатель, многократный лауреат премии Брэма Стокера .
  (92) — британская актриса .
 Фоломеева, Татьяна Владимировна (56) — российский психолог .
  (93) — китайский уролог и политик, депутат Всекитайского собрания народных представителей (1993—1998) .
  (92) — немецкий дизайнер, детская писательница, иллюстратор, график и керамист .
 Pat Stay (36) — американский баттл-рэпер; убийство  .

3 сентября 

 Башкатов, Юрий Николаевич (54) — советский и молдавский пловец, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (1988, 1992) .
  (101) — норвежская керамистка, лауреат золотой медали Миланской триеннале (1954) .
 Гаттиа, Аларико (94) — итальянский художник комиксов и иллюстратор .
  (83) — американский бизнесмен-миллиардер, главный исполнительный директор the Kohler Company (1972—2015) .
  (65) — канадский хоккеист («Виннипег Джетс», «Сент-Луис Блюз») .
 Лорд, Стерлинг (102) — американский литературный агент .
 Молтенинов, Константин Георгиевич (97) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации (1999) .
 Харт, Шавес (29) — багамский спринтер, участник Олимпийских игр (2016); убийство .
  (84) — японский политик, депутат Палаты представителей (1969—1980) .
 Цебало, Мишо (77) — югославский и хорватский шахматист, гроссмейстер (1985) .
  (72) — немецкий профсоюзный деятель, федеральный председатель Объединения немецких профсоюзов (1994—2002) .

2 сентября 

 Бехтольд, Эрвин (97) — испанский художник .
  (84) — хорватский экономист, академик HAZU (1992) .
 Власенков, Александр Александрович (24) — российский военнослужащий, разведчик-снайпер 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота, ефрейтор, участник российско-украинской войны, Герой Российской Федерации (2022, посмертно); погиб в бою .
 Дрейк, Фрэнк Дональд (92) — американский астроном, член Национальной академии наук США (1972) .
  (77) — португальский футболист, игрок национальной сборной, бронзовый призёр ЧМ-1966 .
  (77) — греческий судья, председатель Верховного суда Греции (2009—2011) .
 Козловский, Стефан Кароль (83) — польский археолог .
 Котюков, Лев Константинович (75) — российский поэт, эссеист и критик .
 Лиджиев, Мингиян Владимирович (31) — российский военный, капитан, командир десантно-штурмовой роты, участник российско-украинской войны, Герой России (2022, посмертно); погиб в бою .
 Раизов, Жумабай Нурбаевич (26) — российский военный, гвардии старший лейтенант, командир парашютно-десантной роты, участник российско-украинской войны, Герой России (2022, посмертно); погиб в бою .
 Сервельо, Жорди (86) — испанский композитор .
 Сюэ Фань (87) — китайский переводчик и музыковед .
 Чжэн Цзайфа, Иосиф (90) — тайваньский католический прелат, епископ Тайнаня (1990—2004), архиепископ Тайбэя (2004—2007) .
 Экерсли, Питер (43) — австралийский учёный в области компьютерной безопасности .

1 сентября 

 

  (89) — иранский государственный деятель, министр промышленности и шахт (1979—1980) .
 Баранов, Владислав Сергеевич (81) — советский и российский медицинский генетик, член-корреспондент РАМН (2002—2014), член-корреспондент РАН (2014) .
  (89) — американский аэрокосмический инженер, конструктор конвертопланов (Bell XV-3, Bell XV-15, Bell V-22 Osprey) .
 Вробель, Хорст (87) — немецкий музейный основатель и дизайнер .
 Джексон, Рэшли (93) — гайанский государственный деятель, министр иностранных дел (1978—1990) .
 Духовичный, Георгий Самуилович (68) — советский и украинский архитектор .
  (94) — чехословацкий пловец, рекордсмен мира (1945) .
  (57) — польский дипломат, посол Польши в Саудовской Аравии (2004—2010), посол Европейского союза в Саудовской Аравии (2012—2016) и Джибути (2016—2020) .
 Маганов, Равиль Ульфатович (67) — российский топ-менеджер, председатель совета директоров компании ПАО «Лукойл» (с 2020 года) .
 Манн, Филип (80) — новозеландский писатель .
 Маруфи, Аббас (65) — иранский писатель и журналист .
  (98) — итальянский архитектор .
 Мишак, Валентина Григорьевна (80) — советская волейболистка, серебряный призёр Олимпийских игр (1964), заслуженный мастер спорта СССР (1971) .
  (78) — венгерский математик и политик, депутат Государственного собрания (1988—2002), мэр Сегеда (1994—1998) .
 Самойлова, Галина Александровна (84) — советский и российский режиссёр и сценарист документального кино и телепередач .
 Серант, Феликс Анатольевич (83) — советский и российский специалист в области котельного оборудования, основатель КОТЭС, доктор технических наук (1999) .
  (83) — индонезийский политик, депутат Совета народных представителей (1977—1997) .
  (93) — китайский специалист по трансформаторам, член Китайской инженерной академии (1995), двукратный лауреат Государственной премии (1987, 1988), профессор Шэньянского технологического университета (2008) .
 Шейверс, Эрни (78) — американский профессиональный боксёр .
 Эренрейх, Барбара (81) — американский журналист и общественный деятель .
  (103) — китайский военный деятель, генерал-майор, один из четырёх генералов-основателей Народно-освободительной армии Китая .